Le Bel Âge peut faire référence à :
  Le Bel Âge (), film américain de Sam Wood, sorti en 1927 ; 
  Le Bel Âge, film français de Pierre Kast, sorti en 1960 ;
  Le Bel Âge, film français de Laurent Perreau, sorti en 2009 ;
  Le Bel Âge, un magazine québécois destiné aux retraités.